

Codici 
 EBR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baton Rouge Downtown (Stati Uniti)

Abbreviazione 
Con l'abbreviazione Ebr o Ebr. ci si riferisce alla lingua ebraica

Motociclismo 
 Erik Buell Racing (conosciuta anche come EBR) è una casa motociclistica statunitense.